Topole je lahko:
 Topole, Mengeš (Slovenija)
 Topole, Rogaška Slatina (Slovenija)
 Topole, Kiseljak (Bosna in Hercegovina)